En Pologne, Romanów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Romanów, village.

dans la voïvodie de Łódź :
 Romanów, village du powiat de Łódź-est,
 Romanów, village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Romanów, village.

dans la voïvodie de Lublin :
 Romanów, village de la Gmina Janów Podlaski,
 Romanów, village de la Gmina Sosnówka,
 Romanów, village du powiat de Krasnystaw,
 Romanów, village du powiat de Lublin.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Romanów, village du powiat de Białobrzegi,
 Romanów, village du powiat de Gostynin,
 Romanów, village du powiat de Grójec,
 Romanów, village de la Gmina Jedlińsk,
 Romanów, village de la Gmina Kowala.

dans la voïvodie de Silésie :
 Romanów, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Romanów, village.